Шмайда () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Шмайда, Миро (род. 1988) — словацкий певец, представитель Словакии на конкурсе песни Евровидение 2012.
 Шмайда, Михал (род. 1920) — русинский прозаик, этнограф, антрополог, собиратель русинского фольклора.